Infernal – gruppo musicale danese
Infernal – album degli Edge of Sanity del 1999
 Infernal – soprannome di Markus Kuschke, chitarrista dei Desaster
 Infernal – Gioco Per PC
 Infernal – Cantante degli Aryan Tormentor
Infernal – fumetto fantasy creato da Diego Vida e prodotto dalla FanVision
Infernal – album del gruppo musicale finlandese Barathrum del 1997